Владимир Можейко:
 Можейко, Владимир Михаилович (1870—1905) — подполковник генерального штаба Русской Императорской армии.
 Можейко, Владимир Николаевич — советский гребец-байдарочник.